Хо́лси, Ха́лси, Хо́лзи, Хэ́лси () — фамилия английского происхождения и топоним. Известные носители:

 Холзи — псевдоним американской певицы и автора песен Эшли Николетт Франджипани (род. 1994).
 Холси, Брэндон (род. 1986) — американский боец смешанного стиля.
 Холси, Кимберли, более известная как Хьюстон (род. 1969) — американская порноактриса.
 Халси, Марк (род. 1961) — английский футбольный арбитр.
 Холси, Уильям Фредерик (1882—1959) — американский адмирал периода Второй мировой войны.

Топоним 
 «Холси-стрит» — станция Нью-Йоркского метро.
 «Холси-стрит» — станция Нью-Йоркского метрополитена.

Примечания